Рябчик лузитанский () — многолетнее травянистое растение семейства лилейных.

Многолетнее травянистое растение до 50 см высотой с узкими, длинными и очередными листьями. Клубни 0,5-1,2 см в диаметре. Самые нижние листья 4,5-10 х 0,1-0,3 (-0,5) см. Цветки одиночные, иногда в парах или в группах по 3. Цветёт с февраля по май.

Вид распространён в западной части Средиземноморья. Растёт в каменистых и сухих местах, в редколесьях самшита или сосны на высоте от 500 до 2000 метров над уровнем моря.

Примечания

Литература 
 Jelitto/Schacht/Simon: Die Freilandschmuckstauden, S. 368, Verlag Eugen Ulmer & Co., 5. Auflage 2002, ISBN 3-8001-3265-6

Ссылки 
 Flora Vascular

Рябчик
Флора Европы
Флора Северной Африки
Клумбовые растения
Флора Пиренейского полуострова